Wolfgang Kienast ist der Name folgender Personen:

* Wolfgang Kienast (Schriftsteller) (1939–2006), deutscher Schriftsteller
 Wolfgang Kienast (Fußballspieler) (* 1956), österreichischer Fußballspieler